HMS Vanguard je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Vanguard (1568) 
 HMS Vanguard (1631) 
 HMS Vanguard (1678) 
 HMS Vanguard (1748) 
 HMS Vanguard (1787) 
 HMS Vanguard (1835) 
 HMS Vanguard (1869) 
 HMS Vanguard (1909) 
 HMS Vanguard (1944) 
 HMS Vanguard (S28) 

Vanguard